Les Kids peuvent désigner :
 Kids United, groupe de musique français
 Les Kids (Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah), journalistes français.

Voir aussi 
 
 
 Kids' Choice Awards, cérémonie américaine annuelle de remise de récompenses, créée en 1988.